KEduca est un outil permettant de répondre à différents types de questionnaires préalablement créés avec KEducaBuilder. L'ensemble est fourni avec la suite éducative Kdeedu du projet KDE. KEduca s'intègre parfaitement à Konqueror.

KEduca est un logiciel libre distribué sous la licence publique générale GNU.

Fonctionnalités

KEducaBuilder 

KEducabuilder permet de créer des questionnaires à choix multiples (QCM), avec un temps de réponse limité (ou non), en affectant (ou non) des points, selon la pertinence de la réponse, ou selon la difficulté de la question. 
À chaque question peut être associée une image, un indice et des explications.

Pour chaque test, il est possible de spécifier un titre, la catégorie, le niveau (facile, normal, expert, suprême), la langue, une image par défaut (qui sera affichée si aucune image n'est choisie pour une question), et des informations sur l'auteur (nom, adresse électronique, site web).
La catégorie est à choisir dans une liste, ou à créer, auquel cas cette catégorie est ajoutée à la liste.

Il existe différents types de tests, mais ces types n'ont pas vraiment de signification réelle. Tout dépend du type des questions contenues.

Pour chaque question, le professeur doit spécifier un type:
 Test: La réponse exacte à cette question n'apporte pas de points. Seul le fait que la réponse soit bonne est pris en compte.
 Test avec questions à points: La réponse exacte apporte un certain nombre de points à l'élève.
 Test avec réponses à points: À chaque réponse (vraie ou fausse) est affectée un certain nombre de points.
Dans un même questionnaire, il peut y avoir plusieurs types de question différents.

Le professeur doit aussi spécifier les réponses possibles (en y affectant les points si nécessaire). Si une seule bonne réponse est indiquée, alors l'élève ne pourra sélectionner qu'une réponse. Sinon, il pourra en sélectionner plusieurs.

KEduca 

KEduca sert à consulter et à répondre aux questionnaires créés avec KEducaBuilder. KEduca s'intègre parfaitement dans Konqueror, il est possible de répondre à ces questionnaires directement en utilisant le navigateur.

Lorsqu'un questionnaire est ouvert, KEduca affiche les informations concernant le questionnaire. Avant que l'élève ne réponde à une question, une fenêtre s'ouvre avertissant, si besoin est, que le temps de réponse est limité. Est aussi affichée l'image associée à la question (s'il y en une, l'image par défaut du questionnaire sinon), ainsi que le nombre de points affectés à la question. 

Pour qu'une réponse soit validé et apporte tous les points, il faut que la réponse exacte soit donnée.

À la fin de l'examen, un récapitulatif est affiché, avec le nombre de réponses justes, le nombre de points (s'il y a des questions à points), et les réponses exactes (à côté des réponses fausses, s'il y en a).
L'élève peut alors enregistrer les résultats sous forme d'une page HTML qu'il lui faudra transmettre au professeur.

Le questionnaire peut être ouvert à partir d'un fichier, ou téléchargé depuis un serveur dédié à ces questionnaires.

Liens externes 

  Manuel de KEduca et de KEducaBuilder en français
  Site officiel de KEduca

KDE Education Project
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence GPL